Емілі — жіноче ім'я.

 Емілі — 7-й епізод п'ятого сезону серіалу «Цілком таємно».
 Дивна Емілі — рекламний маскот-персонаж, створений скейтбордистом Робом Регером на початку 1990-х років.

 Емілі — місто в США, округ Кроу-Вінг штату Міннесота.